Saint Louis (Missouri), een Amerikaanse stad
 Saint-Louis (regio), een regio van Senegal
 Saint-Louis (Senegal), een stad/eiland in Senegal
 Saint Louis (Seychellen), een district van Mahé, Seychellen
 St. Louis (Michigan)
 St. Louis (Oklahoma)

 Saint-Louis (Guadeloupe)
 Saint-Louis (Haut-Rhin)
 Saint-Louis (Moselle)
 Saint-Louis (Réunion)

Overige plaatsen
 Saint-Louis-de-Montferrand, Gironde
 Saint-Louis-du-Nord (arrondissement), Haïti
 Saint-Louis-du-Nord (gemeente), Haïti
 Saint-Louis-en-l'Isle, Dordogne
 Saint-Louis-et-Parahou, Aude
 Saint-Louis-lès-Bitche, Moselle

Universiteiten
 Université Saint-Louis - Bruxelles, Brussel
 Washington-universiteit te Saint Louis, Saint Louis
 Saint-Louis University, Saint Louis

Belgische bieren
 Geuze St. Louis, 
 St. Louis Kriek, 
 St. Louis Premium Framboise,

Zie ook 
 Saint Louis of Lodewijk de Heilige, Lodewijk IX van Frankrijk
 St. Lewis, een gemeente in de Canadese regio Labrador